Příjmení Valoušek nese více osobností:

 Bruno Valoušek (1888–1971) – český pedagog
 František Valoušek (1863–1932) – český římskokatolický kněz
 Karel Valoušek (1912–1962) – český fotbalový záložník
 Olga Borová-Strejčková-Valoušková (1886–1975) – operní pěvkyně a česká hudební pedagožka
 Pavel Valoušek (* 1979) – český automobilový závodník